El pastel de arroz puede aludir a los siguientes platos:

 En la cocina china:
 Nian gao
 Tangyuan
 Erkuai
 En la cocina filipina:
 Puto
 Kalamay
 Suman
 Bibingka
 Espasol
 Sapin-sapin
 En la cocina india:
 Phita, consumido en Assam.
 Idli, en el sur de la India.
 En la cocina japonesa:
 Chimaki
 Mochi
 Senbei
 En la cocina vietnamita:
 Bánh bèo
 Bánh bò
 Bánh đúc
 Bánh chưng
 Bánh dầy, consumido en el Tết.
 En otras cocinas:
 Tteok, coreana.
 Ketupat, malaya.
 Chwee kueh, singapuresa.
 Lontong, indonesia.
 Pastel de arroz inflado (puffed rice cakes en inglés), típico de Estados Unidos y otros países occidentales.
 Pastel de arroz (Bilbao), típico pastel de Bilbao.
 Pastel, envuelto a base de arroz, típico de la costa Caribe de Colombia.

Platos de arroz